Khemiri est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Ali Khemiri, acteur tunisien
Jonas Hassen Khemiri (né en 1978), écrivain suédois
Souhir Kherimi (née en 2005), haltérophile tunisienne
Thouraya Jeribi Khémiri (née en 1960), magistrate et femme politique tunisienne

Homonymie de patronyme